Хеннеберг — замок и коммуна в Тюрингии
 Хеннеберг — названное его именем графство Священной Римской империи X—XVII вв.
 Хеннеберги — феодальный род, правивший графством Хеннеберг
 Хеннеберг, Анри (1877—1942) — швейцарский профессиональный велогонщик.
 Геннеберг, Вильгельм (1825—1890) — немецкий учёный, агрохимик, агроном, физиолог, педагог, профессор.
 Хеннеберг, Натали (1910—1977) — французская писательница-фантаст.
 Геннеберг, Рудольф Фридрих (1825—1876) — немецкий живописец.